Orphée  est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Chevalier d'Argent de la Lyre, Orphée est reconnu pour être une légende parmi tous les protecteurs d'Athéna. De par ses compétences au combat et sa maitrise du cosmos, la puissance d'Orphée est reconnue pour être l'égale de celle des Chevaliers d'Or. L'armure d'Orphée représente une lyre, instrument populaire des civilisations antiques. Il est le plus puissant chevalier d'Argent qui soit parmi tous ceux rencontrés par Seiya et ses amis et le plus puissant parmi les 24 de la première série.

Amoureux d'Eurydice, meurtri et inconsolable après la mort accidentelle de celle-ci, Orphée décida de se rendre dans le Monde Souterrain afin de demander à l'empereur Hadès de libérer Eurydice de la mort.
Jouant de sa Lyre à Hadès afin de le convaincre, Orphée fut dans un premier temps exaucé, et put ainsi rejoindre Eurydice et se diriger avec elle vers la surface afin de regagner le Monde des vivants. Mais Hadès imposa une condition : en aucun cas il ne devrait se retourner durant son chemin de retour vers la Terre ; car s'il le faisait, sa bien-aimée serait alors immédiatement changée en statue de pierre. 

Malheureusement pour lui, Pandore vit en Orphée un allié de taille et ordonna alors à un de ses Spectres, Pharaon du Sphinx, de tromper le chevalier d'Argent afin de le maintenir présent aux Enfers. Imitant la lueur du soleil à l'aide de son miroir, Pharaon trompa Orphée qui crut voir les premières lueurs du Soleil et donc avoir déjà rejoint la Terre. Se retournant vers Eurydice pour manifester sa joie, celle-ci fut immédiatement changée en statue de pierre.

Refusant de laisser sa bien-aimée seule aux Enfers, Orphée jura allégeance à Hadès afin de pouvoir rester aux Enfers aux côtés d'Eurydice.

Bien plus tard, à l'arrivée des chevaliers de Bronze dans le Tartare, Orphée découvre la vérité et la trahison de Pandore. Bien décidé à se venger et à redevenir le digne chevalier d'Argent qu'il fut autrefois, Orphée livre un combat contre le spectre responsable de son malheur : Pharaon du Sphinx, de l'étoile céleste de le Bête. Ce combat voit l'affrontement de la Lyre d'Orphée et de la Harpe de Pharaon. Après un combat acharné, Orphée vaincra finalement son adversaire et décide de se rendre à Guidecca afin de livrer bataille à Hadès lui-même.

Hélas pour lui, une fois parvenu à Guidecca et après avoir réussi à tromper la vigilance de Pandore et des Juges Éaque et Minos, Orphée sera arrêté puis tué par le Rhadamanthe du Wyvern, le troisième juge des enfers.

Techniques 
 Death Trip Serenade
 Stringer Fine
 Stringer Nocturn

Chevaliers d'Argent
Mythe d'Orphée